Антуан ван Блокландт (настоящие имя и фамилия — Антонис ван Монфорт) (; 1533 или 1534, Монтфорт близ Утрехта — 18 октября 1583, Утрехт) — нидерландский живописец и рисовальщик. Один из ведущих представителей романизма — итальянизирующего направления в нидерландском искусстве XVI века.

Биография 
Происходил из рода баронов и бургграфов ван Монфорт, владевших ленным поместьем и деревней Нижний Блокландт. Антонис унаследовал своё прозвание Блокландт.

В начале изучал искусство живописи в Делфте у своего дяди Хендрика Ассюерусзона, позже был отдан в учение к пользовавшемуся в то время громкой славой Франсу Флорису, где в течение 1550—1552 годов добился очень больших успехов, и подобно учителю, был представителем итальянизирующего направления в искусстве Нидерландов.

Работал в Делфте (1552—1572) и Утрехте (после 1572), где в 1577 вступил в гильдию шорников, к которой, по-видимому, были приписаны и живописцы.

В 1572 посетил Италию, испытав сильное влияние Пармиджанино. Известно, что в Делфте его учеником был Корнелис Кетель (), а в Утрехте у него учился Михиль ван Миревельт.

Последние годы жизни художник провёл в монастыре Св. Екатерины в Утрехте, принадлежавшем Ордену иоаннитов.

Творчество 
А. ван Блокландт писал произведения на религиозные и мифологические сюжеты, а также портреты в стиле раннего маньеризма. В 1579 написал свой самый известный труд — триптих «Успение Пресвятой Девы Марии», который сейчас находится в базилике Св. Мартина в Бинген-ам-Райне.

Кисти Блокландта принадлежат
 «Поклонение пастухов» (Амстердам, Рейксмузеум);
 «Диана и Актеон» (1573, Вена, Художественно-исторический музей);
 «Тайная вечеря» (Утрехт, Государственный музей «Монастырь Св. Екатерины»);
 «Мучение св. Иакова» (Гауда, Городской музей);
 «Суд Париса» (Гаага, Маурицхейс);
 «Евангелист Матфей»,
 «Евангелист Лука»,
 «Евангелист Марк»,
 «Евангелист Иоанн» (все — Утрехт, Центральный музей).
 Алтарные картины в Аудекерк (Делфт) и Ньиве керк (Делфт).

Блокландту также приписывается фрагмент монументального алтаря со сценой Крещения Христа (Лилль, Музей Викар).

Примечания

Литература 
 Карел ван Мандер. Книга о художниках. 2007. Азбука-классика. ISBN: 978-5-352-02171-2

Фламандские живописцы Возрождения
Художники Нидерландов
Художники маньеризма
Художники XVI века
Художники-портретисты Нидерландов
Художники религиозного жанра